Schimberg ist der Name von geographischen Objekten:

im Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland:
 Schimberg (473,4 m; mit Martinfelder Schimberg), Berg im Eichsfelder Westerwald
 Schimberg (Gemeinde), Gemeinde
 Schimberg (Wüstung), ehemaliges Gut auf dem Schimberg

in Tschechien:
 Schimberg, deutscher Name der Wüstung Šimperk (später Podhůří (Vysoká Pec)) im Gemeindegebiet von Vysoká Pec, Bezirk Chomutov, Region Ústecký
 Schimberg, deutscher Name der Burg Šenkenberk, bei Olbramkostel (Šumná), Bezirk Znojmo, Region Jihomoravský